Окáнья, Диéго де () (ноябрь 1565, Оканья, Испания — 17 ноября 1608, Мехико, Мексика) — испанский художник, историк, исследователь и путешественник. Монах Ордена Святого Херонимо, монастыря Девы Марии Гваделупской. Являлся первым путешественником по Перу, оставившим рисунки и портреты южноамериканских индейцев.

Биография

Семья 
Сын Хуана де Уэрта (Juan de Huerta) и Марии де Сальседо (María de Salcedo).

Поступление в монашество 
Совсем юным вступил в Орден Святого Херонимо, в Гваделупский монастырь. Дал обет 8 июня 1588 года, принятый монахом Приором монастыря Диего де Талавера. Ему было 29 или 30 лет, когда он отправился в Америку 3 января 1599 года. Путешествовал он вместе с жителем Астурии монахом Мартином де Посада (Martín de Posada).

Путешествия

Карибский бассейн 
Побывал в Пуэрто-Рико (прибыл 24 марта), Картахене, Портобельо. Высадился в Панаме 1 мая, где находился до 3 августа. С собой у них были книги, одна из них — Historia de la Sagrada Imagen de Guadalupe, написанная монахом Габриэлем де Талавера. Из Панамы морем добрался до Пайты, в этом городе Мартин де Посада умер 11 сентября. Потом сушей до Кальяо и Лимы. Там снова морем путешествовал до Чили.

Южная Америка 
Посетил Перу в 1599—1605 годах. Занимался евангелизацией населения; инициировал культ (это была основная задача путешествия) Девы Марии Гваделупской и собирал пожертвования в её честь; посещал монастыри и миссии. Объездил Южную Америку от Пайты (Перу) до острова Чилоэ (Чили), от Патагонии (Аргентина) до Парагвая, от Тукумана до Альтиплано в Боливии. Долгое время находился в Потоси, где произвел своей пьесой такое впечатление, что очевидец, королевский казначей дон Луис де Киньонес де Осорио , подтвердил, что в Потоси произошло чудо (о чем, также сказано в 49 кодексе Чудес Архива Гваделупского монастыря: было спасено пять индейцев от неминуемой смерти в августе 1601 года), и он похвалил Оканью за то, что тот сильно повлиял на набожность местных жителей; потом в Чукисака (1601) он срисовал смуглую Деву Марию в Кафедральном Соборе города. Был в Ла-Пасе, Арекипе и Куско (1603). Из Гуаманга направился в Лиму (1604), затем в Ика, был в Варочири. Описал жителей равнин у побережья и горцев в Андах. В 1605 году вернулся в Лиму, в котором написал свою рукопись.

Мексика 
В начале 1605 года отправился в Мехико, где и умер 17 ноября 1608 года, согласно 17-й страницы в рукописи H-14 Гваделупского монастырского архива, провинция Касерес, Испания.

Произведения 

Рукопись:
 Relación del viaje de Fray Diego de Ocaña por el Nuevo Mundo (1599—1605). S. XVII (principios). — 318 h.+3 h. en blanco (2+1)+10 h. de guarda (5+5). Содержит 22 рисунка, 5 карт; размер: 21x15 см.

Работа подана самим автором, как рассказ о путешествиях. Она содержит карты, нарисованные им самим, а также уникальные (хоть далеко и не совершенные) портреты индейцев, их одежды, и образы Девы Марии. Он один из трёх авторов хроник по истории Инков (кроме более поздних: Мартин де Муруа, и Гуаман Пома де Айяла), включивших в свою книгу рисунки и портреты местных индейцев. Основная линия повествования — мораль и религия. Построена книга в виде хроники. Рукопись оформлена в тетрадь в Мадриде неким Хинеста (Ginesta) в августе 1871 году. Манускрипт происходит из Монастыря Гваделупе, затем принадлежал Бартоломе Хосе Гальярдо (Bartolomé José Gallardo), в 1861 году принадлежал коллекции астурийца Фелипе де Сото Посада (Felipe de Soto Posada), после него его сыну Себастьяну де Сото, после его смерти в 1915 году они перешли к мадридцу Роке Пидаль (Roque Pidal), который продал их в 1935 году Университету в Овьедо. Как его рукописи попали в архив Гваделупского монастыря в Касересе — неизвестно. Фотокопии рукописей также хранятся в Университете в Овьедо.

Издана под таким названием:

 A través de la América del Sur (1608). — Madrid: Historia 16, 1987, 256 стр.

Написал также пьесу для театра, включенную в его рукопись:

 Comedia de Nuestra Señora de Guadalupe y sus milagros, 1601.

Существует в трех изданиях:
 La Virgen de la Hispanidad de Fray Carlos G. Villacampos, pp. 197–291, marzo a julio de 1934
 Un viaje fascinante por la América Hispana del Siglo XVI, de Fray Diego de Ocaña, ed. De Fray Arturo Alvarez, pp. 367–433,
 Comedia de Nuestra Señora de Guadalupe y sus milagros, ed. De Teresa Gisbert, pp. 23–115, Biblioteca Paceña, La Paz, Bolivia, 1957.

Литература 

 Amalia Iniesta Cámara. Camino, Viaje y Escritura Colonial: un caso, Diego de Ocaña.
 Arturo Álvarez (Jer.): «Un viaje por el virreinato de Perú (1599—1604)», en Mundo Hispánico, núm. 186 (1963 sept.), pp. 43–47.
 Arturo Álvarez (Jer.): Diego de Ocaña: Un viaje fascinante por la América Hispana del siglo XVI. Madrid: Studium, 1969.
 Ramón Rodríguez Álvarez: Tesoros bibliográficos de Asturias. Oviedo: Cajastur, 1998, pp. 229–230.
 Edad de oro cantabrigense : actas del VII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro / coord. por Anthony J. Close, Sandra maría Fernández Vales, 2006, ISBN 84-8489-287-5 , pags. 413—418

Ссылки 
 La leyenda y milagros de la virgen de Guadalupe en el teatro hispanoamericano de principios del XVII 
 

Хронисты Перу
Художники Перу
Художники Боливии
Католические монахи
Художники Перу XVI века
Художники Перу XVII века